2 miejscowości w Polsce:
 Lubieszynek – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Liniewo
 Lubieszynek – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Nowa Karczma